Никола́й Константи́нович Афана́сьев (11 августа 1965, Свердловск-44, РСФСР, СССР) — советский и российский легкоатлет-многоборец, выступал на всесоюзном и всероссийском уровнях в период 1980—2005 годов. Участник летних Олимпийских игр в Атланте, чемпион России в семиборье и десятиборье, победитель и призёр многих стартов республиканского и международного значения. На соревнованиях представлял Свердловскую область и Татарстан, мастер спорта международного класса.

Биография 
Николай Афанасьев родился 11 августа 1965 года в закрытом городе Свердловске-44 (ныне — город Новоуральск Свердловской области). Вырос в семье рабочих:
 отец — Константин Алексеевич — был плотником-столяром,
 мать — Людмила Павловна — работала инженером на Уральском электрохимическом комбинате.

В секции лёгкой атлетики оказался по наставлению старшего брата Григория, который в то время занимался прыжками в высоту. Серьёзно заниматься лёгкой атлетикой начал в возрасте четырнадцати лет под руководством заслуженного тренера Виктора Михайловича Майрыгина. Состоял в местном спортивном клубе «Кедр», позже переехал на постоянное жительство в Свердловск и присоединился к добровольному спортивному обществу «Трудовые резервы», обучался в свердловском Училище олимпийского резерва № 1.

Со своей основной дисциплиной определился не сразу. Так, в 1980 году он выступал на первенстве «Трудовых резервов» в Магнитогорске в прыжках в высоту и беге на 110 метров с барьерами, показав при этом довольно неплохие результаты. Со временем решил остановиться на многоборьях и в 1982 году вошёл в состав юниорской сборной Советского Союза. Год спустя принял участие в международных стартах социалистических стран «Дружба», выполнил норматив мастера спорта. Будучи студентом механического факультета Уральского политехнического института имени С. М. Кирова, выступил на летней Универсиаде в Японии. В 1986 году одержал победу на молодёжных соревнованиях в Болгарии, стал вторым на молодёжном чемпионате в Австрии.

В 1987 году вместе с советской командой выиграл матчевую встречу со сборной Германии, однако затем получил тяжёлую травму, перелом ключицы, и вынужден был пропустить из-за этого целых два сезона. В 1989 году вернулся в большой спорт, став лучшим на чемпионате РСФСР и на всесоюзной Универсиаде. Через год на зимнем чемпионате СССР в Минске завоевал в семиборье серебряную медаль, позже победил в матчевых встречах со сборными ГДР и США.

После распада Советского Союза вошёл в основной состав национальной сборной России и продолжил выступать на крупнейших международных стартах. В 1992 году на зимнем чемпионате страны в Волгограде выиграл серебряную медаль в семиборье, уступив только представителю Новосибирской области Андрею Чернявскому, и победил на международных соревнованиях в Милане. В 1994 году на прошедшем в Липецке чемпионате России по многоборьям добавил в послужной список ещё одну серебряную медаль, на сей раз проиграл Валерию Белоусову из Ставропольского края.

С 1995 года постоянно проживал в городе Нижнекамске и на соревнованиях представлял Татарстан, при этом состоял в Центре высшего спортивного мастерства при спортивном клубе «Нефтехимик». На всероссийских соревнованиях многоборцев в Челябинске был вторым позади ростовчанина Евгения Дудакова. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте — набрал здесь всего 6711 очков и занял с этим результатом последнее 31 место десятиборья.

В 1999 году  с большим отрывом победил в семиборье на чемпионате России в помещении, выступил на Кубке Европы по легкоатлетическим многоборьям в Швеции — занял в десятиборье 25 место. Последний раз показал сколько-нибудь значимый результат на всероссийском уровне в сезоне 2001 года, когда на чемпионате России в Туле стал лучшим в десятиборье. Несмотря на победу, он не принял участия в последовавшем чемпионате мира в Эдмонтоне, так как первым номером сборной на тот момент являлся Лев Лободин, получивший освобождение от необходимости проходить отбор на всероссийском первенстве.

Карьеру профессионального спортсмена закончил в 2003 году. За выдающиеся спортивные достижения удостоен почётного звания «Мастер спорта России международного класса».

Примечания

Ссылки 
 
 Афанасьев Николай Константинович — биография на сайте «Спорт на Урале»

Многоборцы СССР
Многоборцы России
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Мастера спорта СССР
Мастера спорта России международного класса
Выпускники Уральского технического университета